est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide heptadécanoïque, numéro CAS 
 myristate d'isopropyle, numéro CAS